A Copa Centroamericana (korábban UNCAF-nemzetek kupája) egy kétévenként megrendezésre kerülő labdarúgótorna közép-amerikai (UNCAF) labdarúgó-válogatottak számára: Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama és Salvador. Az 1991 óta tíz alkalommal megrendezett kupa legsikeresebb csapata Costa Rica, amely eddig hat alkalommal hódította el a legjobb közép-amerikai csapatnak járó trófeát. A torna a 2011-es kiírástól kezdődően a Copa Centroamericana nevet viseli.

A torna képezi a CONCACAF-aranykupa selejtezőjét.

Tornák 

1 A döntőt körmérkőzéses rendszerben rendezték.

Dicsőségtábla

Jegyzetek

További információk 
 Eredmények az rsssf.com archívumából 

CONCACAF